Седяш:

 Седяш — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Седяш — деревня в Караидельском районе Башкортостана.

См. также 
 Седяш-Нагаево